Rüstringen bezeichnet:

 einen friesischen Gau, siehe Rüstringen
 ein Amt im Land Oldenburg zwischen 1902 und 1911, siehe Rüstringen (Amt)
 eine Stadt im Land Oldenburg zwischen 1911 und 1937, die 1937 mit Wilhelmshaven vereinigt wurde; siehe Rüstringen (Stadt).
 Georg Harms-Rüstringen (1890–1955), deutscher Maler
 Stadt Rüstringen (Schiff)